Евровизия 2018 (; ; ) е 63-то ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се през май 2018 г. в Лисабон, Португалия, след като Салвадор Собрал спечели с песента „Amar pelos dois“ със 758 точки през 2017 г. в Киев, Украйна. Това е първия път, в който Португалия е домакин на песенния конкурс, 54 години след като страната прави своя дебют. Конкурсът се състои от два полуфинала на 8 май и 10 май и Големият финал на 12 май 2018 г.

На 7 ноември 2017 г. се потвърждава, че 43 страни ще вземат участие. Русия се завръща след едногодишно отсъствие, но за първи път страната не успява да се класира за финал.

Победител става израелската изпълнителка Нета Барзилай с песента „Toy“ с 529 точки. Това е четвърта победа за Израел (след 1978 г., 1979 г. и 1998 г.). На второ място е Кипър с 436 точки, на трето място е Австрия с 342 точки, а на четвърто място е Германия с 340 точки. Страната-домакин Португалия е на последното 26-о място с 39 точки.

Местоположение 
Конкурсът се проведе за първи път в Португалия, след победата на страната в изданието от 2017 г. с песента „Amar pelos dois“, в изпълнение на Салвадор Собрал.

МЕО Арена е построена през 1998 година, а капацитетът и е 20 000 души, което я прави най-голямата зала в Португалия, а също така и в Европа. Благодарение на метрото сградата е свързана с летището в Лисабон.

Полуфинали

Първи полуфинал – 8 май 
19 страни участват на този полуфинал. Великобритания, Испания и Португалия също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на първия полуфинал

Втори полуфинал – 10 май 
18 страни участват на този полуфинал. Германия, Италия и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на втория полуфинал

Финал – 12 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, Голямата петорка (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страната-домакин Португалия.

Разделени резултати на финала

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Официален сайт на БНТ за Евровизия 
 Защо пак родната Евровизия се тресе от скандали?

2018
Музикални фестивали в Лисабон
2018 година в Европа